Сенниково — название населённых пунктов в России:

 Сенниково — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Сенниково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.